Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, которые занимали в 2011 году первое место в итальянском хит-параде, составляемом Итальянской федерацией звукозаписывающей индустрии.

По состоянию на конец июля, только шесть пластинок попали на вершину чарта. Альбом итальянского рок-музыканта Васко Росси Vivere o niente дебютировал 7 апреля сразу на первом месте и продержался на нём в течение 17 недель, прервавшись лишь однажды, когда диск Леди Гаги Born This Way занял вершину на одну неделю.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Архив итальянских хит-парадов

Списки:Культура Италии
Италия
Италия
Музыка Италии